79th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway – Seventh Avenue Line
 79th Street – stacja metra w Nowym Jorku na West End Line